Carl Quicklund (ur. 28 stycznia 1992) – szwedzki biegacz narciarski, zawodnik klubu Östersunds SK.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 15 listopada 2008 roku, podczas zawodów juniorskich w
Bruksvallarnie (Szwecja), nie ukończył biegu na dystansie 10 km stylem klasycznym

W Pucharze Świata zadebiutował 24 listopada 2012 roku w Gällivare, gdzie zajął 71. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Pucharowe punkty zdobył 29 grudnia 2013 roku podczas Tour de Ski w Oberhofie, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 25. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Quicklund nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Bibliografia

Przypisy 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992